

Geografia
 Ulu – fiume della Russia siberiana orientale, affluente dell'Amga

Sigle 
 University of London Union – associazione studentesca dell'Università di Londra

Astronomia 
 Ulu – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 ULU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Gulu, Gulu (Uganda)